Синдбад-мореход, или Синбад — персонаж арабских сказок.

Экранизации сказочных сюжетов 
 1944 — Синдбад-мореход (мультфильм) — рисованный мультфильм студии «Союзмультфильм» (СССР), 1944 год, реж. Валентина и Зинаида Брумберг.
 1958 — Седьмое путешествие Синдбада (фильм) — игровой фильм, 1958 год, США.
 1962 — Синдбад-мореход — японский полнометражный мультфильм
 1963 — Капитан Синдбад (фильм) — игровой фильм, 1963 год, США, ФРГ.
 1973 — Золотое путешествие Синдбада (фильм) — игровой фильм, 1973 год, Великобритания, США.
 1974 — Тысяча и одна ночь (мультфильм) — мультфильм, 1974 год, Чехословакия.
 1977 — Синдбад и глаз тигра (фильм) — игровой фильм, 1977 год, США.
 1978 — Приключения Синдбада (мультфильм, 1978)  — мультфильм (Австралия), первый показ 23 ноября 1979, канал CBS.
 1989 — Синдбад за семью морями (фильм) — игровой фильм, 1989 год, Италия, США.
1992 —  Синдбад (мультфильм) — мультфильм, 1992 год; Япония, США.
 1996 — Приключения Синдбада (сериал) — сериал производства All American Television, Atlantis Films, CanWest Global Communications (Канада, 1996—1998).
 2000 — Синдбад:Завеса туманов (мультфильм) — 2000 год, производство Archer Entertainment Group (США), Improvision Corporation.
 2003 — Синдбад: Легенда семи морей (мультфильм) — компьютерный анимационный фильм киностудии Dreamworks Pictures (США), премьера состоялась 2 июля 2003 года.
 2011 — Синдбад и Минотавр — игровой фильм, 2011 год, Австралия.
 2012 — Синдбад (телесериал) — телесериал на телеканале Sky1 2012 года. Производство компании Impossible Pictures (Великобритания).
2014 — Маги: Приключения Синдбада (аниме-сериал) — ответвление аниме-сериала, выпущенного студией A-1 Pictures (Япония, 2014—2016).
 2016 — Синдбад: Пираты семи штормов, мультфильм, Россия, 2016 год.

Экранизации других сюжетов 
 Последнее путешествие Синдбада (сериал) — 2007 год, Россия.
 Возвращение Синдбада (сериал) — 2009 год, Россия
 Странствия Синдбада (сериал) — 2011 год, Россия
 Время Синдбада (сериал) — 2013 год, Россия

Музыкальные произведения 
 Синдбад-мореход (альбом) — музыкальный альбом Филиппа Киркорова, 1990 год.
Рем Дигга- Синдбад

Компьютерные игры 
 Восьмое путешествие Синдбада (компьютерная игра) — 1998 год, разработчик «Ivory Intellect».

Другие появления персонажа 
 Magi — манга, где Синдбад один из главных персонажей — король Синдрии и лидер Альянса Семи Морей.

Персоналии 
 Синбад (комик) — американский стендап-комик

Другие значения 
 «Синдбад» — московское книжное издательство
 Синдбад — 29-километровый ударный кратер на поверхности луны Сатурна — Энцелада.

См. также 
 Синдбадова книга

Примечания